Reuilly puede referirse a: 

 Reuilly, comuna francesa situada en Eure.
 Reuilly, comuna francesa situada en Indre.